Sōgen no Hito (em japonês: 草原の人)  foi o 8º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
 EPCE-5192 Regular Edition CD
 EPCE-5191 Limited Edition CD
 EPVE-5048 Single V VHS
 EPBE-5048 Single V DVD

Canções do CD 
1. Sougen no Hito (草原の人; Pessoa das Planícies)

2. YOKOHAMA SING A SONG

3. Sougen no Hito (Instrumental) (草原の人(Instrumental))

Canções do Single V 
1. 

2. 

Singles de 2002
Aya Matsuura